Päevaleht, estnisch „Tageblatt“ ist der Name (oder Namensbestandteil) von

 Eesti Päevaleht/Estniska Dagbladet, estnischsprachige Wochenzeitung mit Verlagssitz in Stockholm 
 Eesti Päevaleht, Tageszeitung in Estland
 Päevaleht (1990–1994), ehemalige Tageszeitung in Estland 
 Päevaleht (1905–1940), ehemalige Tageszeitung in Estland 
 Pärnu Päevaleht, ehemalige Tageszeitung in Estland (1926–1940)
 Rahva Päevaleht, ehemalige Tageszeitung in Estland (1908–1910)
 Tallinna Päevaleht, ehemalige Tageszeitung in Estland (1926–1940)
 Tartu Päevaleht, ehemalige Tageszeitung in Estland (1918)